Потидея — греческий топоним. Может означать:

 Потидея — древний город.
 Потидея (канал) — канал.
 Неа-Потидея — город.